Prowincje (khm. khett) – jednostki podziału administracyjnego Kambodży pierwszego rzędu. Istnieje 21 prowincji.

Przypisy 

Podział administracyjny Kambodży